John Findlay ist der Name folgender Personen:
* John Findlay (Politiker, 1766) (1766–1838), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 John Findlay (Politiker, 1862) (1862–1929), neuseeländischer Politiker
 John Niemeyer Findlay (auch J. N. Findlay; 1903–1987), südafrikanischer Philosoph
 John Van Lear Findlay (1839–1907), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 John Finlay
 John Finley